Заупокійне богослужіння:
 Заупокійна єктенія
 Заупокійна литія
 Заупокійна літургія 
 Панахида
 Похоронне богослужіння